Питерман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Питерман, Дмитрий (род. 1963) — американский бизнесмен украинского происхождения.
 Питерман, Дональд (1932—2011) — американский кинооператор.
 Питерман, Мелисса (род. 1971) — американская актриса, комедиантка, кинопродюсер и певица.
 Питерман, Роберта (более известна под фамилией Питерс; 1930—2017) — американская оперная певица, колоратурное сопрано.